Фредерікс () — прізвище.

Відомі носії:

 Фредерікс Всеволод Костянтинович (* 1885 — † 1943) — радянський фізик
 Клейтон Фредерікс (* 1967) — австралійський вершник
 Люсінда Фредерікс (* 1965) — австралійська вершниця